Beechey peut désigner :

Patronyme 
Beechey, un patronyme anglais porté par :

 Sir Henry William Beechey (1753-1839), peintre anglais ;
 Frederick William Beechey (1796-1856), capitaine de marine et explorateur britannique, troisième fils du second mariage du précédent.
 Richard Brydges Beechey (1808-1895), peintre et amiral de la Royal Navy, onzième fils du second mariage de William Beechey et frère de Frederick William Beechey.

Toponyme 
 L'île Beechey, dans l'archipel arctique canadien, doit son nom à Frederick William Beechey.
 , dans le territoire canadien du Nunavut.

Homonymie de toponyme